Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Sloane Stephens remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Görges, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Mertens et An-Sophie Mestach.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2016)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2016
Tennis en janvier 2016